«Hot Girl Bummer» (стил. под строчные буквы) — песня американского певца Blackbear, выпущенная 23 августа 2019 в качестве ведущего сингла с его пятого студийного альбома  на лейблах Beartrap, Alamo Recocrds и Interscope Records. Сингл достиг высшей позиции под номером 11 в чарте Billboard Hot 100, попал в топ-40 в девятнадцати странах и в топ-10 в шести странах.

История 
Песню считали шуточной, однако Blackbear подтвердил, что это не пародия. Название песни является отсылкой на торговую марку Megan Thee Stallion «hot girl summer».

Релиз видеоклипа на трек состоялся 23 августа 2019 на официальном YouTube-канале Blackbear, в день выхода сингла. Режиссёром видео стал Гилберт Трехо.

Ремикс на песню, записанный совместно с аргентинским рэпером , был выпущен 12 декабря 2019.

Творческая группа 
 Blackbear — ведущий исполнитель, продюсер, автор песни
  — продюсер, автор песни
 Алекс Генеа — миксинг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Синглы Interscope Records
Песни 2019 года
Эмо-рэп-песни
Поп-рэп-песни